del Toro Antiguo apellido, en general, de origen toponímico, que tuvo su origen, en parte, en el nombre de la ciudad de Toro, (Zamora), cuyo étimo es prerromano, probablemente de un radical tor- o tur-, que venía a significar “monte, elevación del terreno” y puede referirse a:

Personas 
Ángel del Toro, militar mexicano.
Benicio del Toro (1967-), actor y productor de Puerto Rico.
Bianca del Toro (1980-), actriz de El Salvador.
Carlos del Toro Orihuela (1954-), pintor cubano.
Cayetano del Toro (1842-1915), oftalmólogo y otorrinolaringólogo, así como alcalde de Cádiz.
Francisco del Toro (-1919), militar mexicano.
Francisco del Toro (director) (1956-), director de cine mexicano.
Fermín del Toro (1806 - 1865), polímata, humanista, político, diplomático, literato, escritor, botánico y docente venezolano,
Guillermo del Toro (1964-), director, guionista y novelista mexicano.
José del Toro y Quartiellers (1815-1891), alcalde de Cádiz.
José María del Toro y Castro (1815-1891), alcalde de Cádiz.
Mario Enrique del Toro (1966-), político mexicano.
Mariana Rodríguez del Toro (1775-1821), heroína de la independencia de México.
Uriel del Toro (1978-), músico, modelo, cantante y actor mexicano.
 María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza (1781-1803), esposa del Libertador Simón Bolívar 
 Francisco Rodríguez del Toro (1761-1851), prócer de la independencia venezolana.
 Fernando Rodríguez del Toro (1772-1822), presidente de Venezuela.
 Carlos del Toro Manrique (1868-1937), ingeniero y académico venezolano.
 Elías del Toro (1871-1918), antropólogo y científico venezolano.